Галино — название населённых пунктов:

Россия 
 Галино — деревня в Очерском районе Пермского края.
 Галино — деревня в Скопинском районе Рязанской области.